Der Kanton Poissons ist ein französischer Wahlkreis in den Arrondissements Chaumont und Saint-Dizier im Département Haute-Marne in der Region Grand Est. Sein Hauptort ist Poissons.

Geschichte 
Der Kanton entstand am 15. Februar 1790. Von 1801 bis 2015 gehörten 18 Gemeinden zum Kanton Poissons. Der Kanton wurde am 22. März 2015 im Rahmen der Neugliederung der Kantone stark erweitert. Daher zählt der Kanton Poissons seit 2015 67 Gemeinden. Seine Gemeinden gehörten bis 2015 zu den Kantonen Bourmont (25 Gemeinden), Poissons (18 Gemeinden), Saint-Blin (15 Gemeinden) und Clefmont (9 Gemeinden).

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 65 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Poissons die 18 Gemeinden Aingoulaincourt, Annonville, Cirfontaines-en-Ornois, Échenay, Effincourt, Épizon, Germay, Germisay, Gillaumé, Lezéville, Montreuil-sur-Thonnance, Noncourt-sur-le-Rongeant, Pansey, Paroy-sur-Saulx, Poissons, Sailly, Saudron und Thonnance-les-Moulins. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 212,08 km2. Er besaß vor 2015 den INSEE-Code 5222.

Veränderungen im Gemeindebestand seit 2016 
2019: Fusion Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon und Goncourt → Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon

2016: Fusion Bourmont und Nijon → Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon

Bevölkerungsentwicklung

Einzelnachweise 

Poissons
Gegründet 1790